Глазачи — название населённых пунктов.

Россия 
 Глазачи — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Глазачи — деревня в Удомельском районе Тверской области.